Нимели () — либерийская фамилия. Известные носители:

 Нимели, Алекс (род. 1991) — либерийский футболист.
 Нимели, Сильванус (род. 1998) — либерийский футболист.
 Нимели, Томас (род. 1956) — либерийский политик.